Щ, щ (название: ща) — буква славянских кириллических алфавитов: 26-я в болгарском, 27-я в русском и 30-я в украинском; используется также в алфавитах некоторых неславянских языков. В белорусском алфавите отсутствует, вместо Щ используется сочетание «шч»; из сербского алфавита упразднена реформой Вука Караджича (заменена обычно на «ћ» или «шћ», согласно произношению); в македонском алфавите отсутствует с самого его создания в 1944 году. В кириллице обычно считается 25-й по порядку (если речь идёт о старославянской азбуке, где Щ принято ставить перед Ц) или 28-й (в церковнославянской азбуке, где, как и в русской, стоит после Ш), выглядит как  и имеет числовое значения 600; в глаголице по счёту 26-я, выглядит как  и имеет числовое значение 800. В старославянском читается как [ш’т’], так как буква по происхождению записывает болгарский рефлекс праславянского сочетания *tj (вообще, старославянские написания через щ и шт считаются равноправными и взаимозаменимыми), в церковнославянском — по-разному, в зависимости от выговора местного населения.

Название 
Название в старо- и церковнославянской азбуках — «ща», смысл которого неизвестен; возможно, его и не было (иногда упоминаемое совпадение с новой сербской формой «шта» местоимения «што» вторично). Происхождение буквы почти все исследователи объясняют через какую-то лигатуру, но по-разному: основные мнения состоят в Ш+Т (наиболее популярное), Ш+Ч (лучше объясняет глаголическую форму) и Т+Ш (вариант Н. Н. Дурново).

Начертание 
В старом начертании хвост кириллической буквы Щ обыкновенно продолжает её среднюю мачту, как будто буква состоит из поставленных друг на друга Ш и Т; в гражданском шрифте сделан таким же, как в букве Ц; в дальнейшем имел и имеет несколько разных форм в зависимости от используемой гарнитуры, но обычно устроен одинаково с Ц того же шрифта. В босанчице встречается начертание, когда не хвост спускается под строку, а вся буква поднимается и приобретает пропорции, близкие к греческому Ψ.

Различие русских начертаний Ш и Щ позволило усмотреть в хвостике буквы Щ диакритический знак и построить с его помощью некоторые буквы для создававшихся в СССР кириллических письменностей для разных народов: Ӷ, Җ, Қ, Ԯ, Ң, Ԥ, Ҭ, Ҳ, Ҷ, Ӌ.

Произношение и употребление

В русском языке 
27-я буква русского алфавита. Произношение неоднородно.

 Сочетание двух согласных: мягкого (палатального) спиранта [ш’] и сложного, тоже мягкого согласного [ч’]. Такое произношение щ = шьч отмечают уже Тредиаковский («Разговор об орфографии», 1748) и Ломоносов («Российская грамматика», 1755). Им следует и Шлёцер в своей неоконченной «Russische Sprachlehre» (1764). Произношение это раньше часто встречалось в речи образованного общества, реже — в народных говорах; в XIX веке считалось литературным. В XX веке практически вышло из употребления.
 Мягкий долгий [ш’ш’] или короткий [ш’]. Мягкий (ро[ш’ш’]а = роща), происходит из московских (не везде), калужских, некоторых рязанских и других акающих, или южновеликорусских, говоров.
 Твёрдый долгий [шш] сохранился преимущественно в северо-восточных «окающих» говорах (Казанская, Вятская, Нижегородская губ.): [ташшы] (тащи), как обыкновенно изображают это слово средствами общеупотребительной русской графики.

В общепринятом правописании в некоторых словах звук [шч] или близкий к нему изображается посредством различных буквосочетаний: (веснушчатый, мужчина, счастье, извозчик, жёстче, звёздчатый, дождь, счётчик, расчёска, рассказчик, счёты). Наличие подобных альтернативных обозначений для этого звука порой приводило к идее исключить букву Щ из русского алфавита (см., в частности, упомянутую выше книгу Тредьяковского) с заменой, например, на сч.

Ввиду того, что в прошлом буква щ обозначала сложный звук [ш’ч’], эта буква практически не использовалась в словах, заимствованных из других языков (исключение: крещендо). Эта традиция сохраняется и поныне: хотя звуки, близкие к [ш’], широко встречаются в ряде языков, при передаче на русский язык они заменяются либо на сь, либо на ш. Исключение составляют польский и литовский языки: по правилам транскрипции буквой щ передаются польское szcz и литовское šč, например: Блащиковский (), Аникщяй ().

По своему происхождению сочетание согласных [ш’ч’], ранее обозначавшееся посредством щ, различно. В одних случаях оно возникло путём палатализации сочетания [ск] перед нёбными гласными (ищет, трещит) или перед [j] (ищу, трещу; суффикс -ище в городище, топорище и др.), в других — из [стј] (рощу, свищу, роща), в третьих перенесено из церковнославянского в многочисленных заимствованиях, вроде пища (из [т’j], народное пича), трепещу, клевещу (тоже из [тј]), нощь, пещь, мощь, мощи (из [кт] и [гт], ср. народные ночь, печь, мочь) и т. д., наконец, в четвёртых — из сочетания [сч], [зч] путём уподобления [с], [з] следующему [ч] и перехода их в [ш] (ср. счёт, счастье, исчез). Часто наличие буквы Щ является признаком славянизмов, а в собственно русских словах на этом месте Ч (горящий/горячий, помощь/по́мочи, вращать/ворочать, освещение/свеча и т. п.).

Выбор между написаниями ща/щя, що/щё, щу/щю, щи/щы, ще/щэ определяется не произношением, а формальными правилами и соображениями этимологического и исторического порядка. Традиционны написания ща, щу, щи, ще; противоположные им щя, щю, щы, щэ практически невозможны даже в заимствованиях (по причине, описанной двумя абзацами выше), хотя крайне редко могут встречаться:
 в заимствованиях из литовского языка (Аникщяй);
 в топонимах казахского происхождения (Ащысай, Ащыкудык);
 в фамилиях армянского происхождения (Кещян);
 в фамилиях, случайно записанных в официальных документах «на слух» (Щюрова);
 теоретически возможны в сложных словах (овощэкспорт).
Выбор между написаниями що и щё определяют достаточно сложные правила: так, например, в фамилиях возможны двоякие написания -щов/-щёв (например, Хрущов/Хрущёв). Также формальные правила задают выбор между щ и щь (если только речь идёт не о разделительном мягком знаке: мощью): с щь пишутся преимущественно повелительное наклонение глаголов (таращь, морщь, плющь), а также именительный и винительный падежи единственного числа существительных женского рода (помощь, вещь).

В болгарском языке 
26-я буква болгарского алфавита. Произношение: [шт] (болг. «Съединени американски щати» — рус. «Соединённые Штаты Америки»)

В украинском языке 
30-я буква украинского алфавита. Нормативным произношением буквы в украинском языке считается твёрдое [шч], однако в просторечии может произноситься как мягкое [ш’ш'], так же, как и в русском языке.

Таблица кодов 

В HTML прописную букву Щ можно записать как &#1065; или &#x429;, а строчную щ — как &#1097; или &#x449;.

См. также 
 Паровоз Щ
 Подводные лодки типа «Щука»
 Микрорайон «Щ»
 Щахарам

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Буквы кириллицы
Старославянский алфавит
Русский алфавит
Украинский алфавит
Болгарский алфавит